SNSF ist die Abkürzung für

 Swiss National Science Foundation, deutsch: Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, eine schweizerische privatrechtliche Stiftung zur Forschungsförderung
 ICAO-Code für Fazenda São Francisco Airfield in Fartura, Brasilien
 SNSF (Datenformat), ein Datenformat, auch .snsf .minisnsf .snsflib

Abkürzung